Bald Hill Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Bald Hill Creek (Illinois)
 Bald Hill Creek (Kalifornien)

in Australien:
 Bald Hill Creek (New South Wales)